Holliman steht für:
 (6711) Holliman, Asteroid des Hauptgürtels

Holliman ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Holliman  (* 1928), US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler
 John Holliman (1948–1998), US-amerikanischer Journalist
 Shirlie Holliman (* 1962), englische Popsängerin
Siehe auch
Holyman